Příjmení Biggs nese více různých osobností:

 Casey Biggs (* 1955) – americký herec
 Jason Biggs (* 1978) – americký herec
 Richard Biggs (1960–2004) – americký herec

Externí odkazy